Wody wewnętrzne - w geografii określenie wód znajdujących się w obrębie jednego państwa, a które nie są morzem. Do wód terytorialnych należą:
 jeziora
 stawy
 rzeki
 zalewy.

Hydrologia